Раїс, Раіс 

Раіс Тєркулов - футболіст
Раїс Мболхі Угеб (رايس مبولحي وهاب; нар. 25 квітня 1986 ) — футболіст